Osterdorf bezeichnet:

 Osterdorf (Oberstaufen), Ortsteil des Marktes Oberstaufen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Osterdorf (Pappenheim), Ortsteil der Stadt Pappenheim, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Osterdorf (abgegangener Ort), abgegangener Ort im heutigen Landkreis Eichstätt